Jan Keller peut désigner :

 Jan Keller (1955-), homme politique tchèque ;
 Jan Keller (1982-), joueur de handball suisse ;
 Jan Keller (1991-), coureur cycliste suisse.